Островна́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Островная улица — улица в Абакане.
 Островная улица — улица в Волгограде.
 Островная улица — улица в Москве.
 В Ярославле:
 1-я Островная улица.
 2-я Островная улица.
 3-я Островная улица.
 4-я Островная улица.